

Patronyme 

 Andrea Panizza (né en 1998), rameur italien ;
 Bartolomeo Panizza (1785-1867), anatomiste italien ;
 Le foramen de Panizza, une des deux particularités du cœur des crocodiliens.
 Franco Panizza (né en 1959), homme politique italien ;
 Giacomo Panizza (1804-1860), compositeur italien ;
 Oskar Panizza (1853-1921), écrivain allemand ;
 Serge  Panizza (1942-2016), escrimeur français ;
 Wladimiro Panizza (1945-2002), coureur cycliste italien.

Voir aussi 
 Paniza, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse